głębokościomierz (zanurzenie)
 głębokościomierz (suwmiarka)
 głębokościomierz mikrometryczny
 głębokościomierz (oponiarstwo)